Qara Tepe kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gardaneh-ye Qarah Tappeh, bergspass, Västazarbaijan, 
 Qarah Tappeh (kulle i Zanjan, lat 36,08, long 48,61), 

Robotskapade Iranförgreningar